Bernhard von Scheibler ist der Name folgender Personen:

* Bernhard von Scheibler (Landrat, 1785) (1785–1837), preußischer Landrat und belgischer Kommissar
 Bernhard von Scheibler (Landrat, 1825) (1825–1888), preußischer Landrat und Friedensrichter
 Bernhard Georg von Scheibler (1724–1786), deutscher Tuchfabrikant